Dahlia's Tear — музичний проєкт шведського музиканта Anile.D.

Дискографія 
 Dreamsphere — Digipak CD — 2011 / Cold Meat Imdustry
 Under Seven Skies — Digipak CD — 2007 / Thonar Records
 My Rotten Spirit Of Black — CD — 2007 / Alcor Productions
 Harmonious Euphonies Supernatural Traumas Mesmerising Our Existences In Radient Corpuscle Galaxies — CD — 2005 / Ravenheart Productions

Посилання 
 Офіційний сайт Dahlia's Tear
 Dahlia's Tear на Myspace 
 Youtube

Гурти електронної музики
Шведські музичні гурти